Драгилев (Дра́гилев и Драгилёв) — фамилия.

Известные носители:

 Драгилев, Борис Львович (род. 1956) — российский автор и исполнитель песен.
 Драгилев, Валерий Олегович (1973—2007) — российский тележурналист.
 Драгилёв, Дмитрий Георгиевич (род. 1971) — немецкий русскоязычный поэт, музыкант, журналист переводчик.